The Morning After ("la mattina dopo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
The Morning After – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company 
The Morning After – cortometraggio di animazione del 1924 prodotto dalla Aesop's Fables Studio
 Il mattino dopo (The Morning After) – film del 1986 diretto da Sidney Lumet

Musica 
 The Morning After – album dei The J. Geils Band del 1971
 The Morning After – album dei Tankard del 1988
 The Morning After – album di Deborah Cox del 2002
 The Morning After – singolo di Deborah Cox del 2003, dall'album omonimo
 The Morning After – album dei James del 2010
 The Morning After – canzone composta da Chester Bennington